Rebordosa - cidade e freguesia no concelho de Paredes, distrito do Porto, Portugal
 Rebordosa (Penacova) - aldeia na freguesia de Lorvão, no concelho de Penacova, Portugal